Hannon est un nom de personne et un nom de famille.

Le patronyme Hannon est dérivé de hanne, nom d'origine germanique issu de han : coq, surnom probable d'un homme batailleur .
Han peut aussi constituer une forme avec aphérèse de jehan (Jean), nom de bapteme (de l'hebreu johanan : dieu accorde).

Nom de personnes 
 Hannon le Navigateur (vers le ), navigateur et explorateur carthaginois
 Hannon le Grand (), général carthaginois 
 Hannon, général carthaginois, commandant de la garnison de Messine en 264.
 Hannon, personnage d'une comédie de Plaute

Patronyme 
 Anne-Michèle Hannon (1953-), femme politique belge
 Édouard Hannon (1853-1931), photographe belge
 Frank Hannon (né en 1966), musicien américain
 Joseph-Désiré Hannon (1822-1870), botaniste belge
 Neil Hannon (né en 1970), musicien nord-irlandais
 Théo Hannon (1993-), coureur français du combiné nordique
 Théodore Hannon (1851 - 1916), poète et peintre belge

Autres 
 Hannon, éléphant du pape .
 Le Hannon est un voilier.

Homonymie de patronyme